Filozofia:
 widja – w filozofii indyjskiej wiedza usuwająca błędne poznanie i niewiedzę (awidję) 
 widja – indyjski odpowiednik terminu z języka tybetańskiego rigpa